Владимир Кожевников:
 Кожевников, Владимир Александрович (1852—1917) — русский историк культуры и публицист.
 Кожевников, Владимир Николаевич (род. 1946) — журналист.